Такмичење у трци на 400 метара у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2018. у Берлину одржано је 7., 8. и 10. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Амстердаму 2016 бранио је Мартин Руни из Уједињеног Краљевства.

Земље учеснице 
Учествовала су 39 такмичара из 23 земље.

  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (4)
  (3)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (3)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2018. години 
Десет најбољих европских тркача на 400 метара 2018. године до почетка првенства (6. августа 2018), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ),

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.

 Квалификациона норма 

 Сатница 

 Освајачи медаља 

 Резултати 
 Квалификације 
Такмичење је одржано 7. августа 2018. године. У квалификацијама су учествовала 30 такмичара подељена у 4 групе. У полуфинале су се квалификовала прва 3 такмичара из сваке од 4 групе (КВ) и 3 према оствареном резултату (кв).,
 Почетак такмичења: група 1 у 10:35, група 2 у 10:42, група 3 у 10:49, група 4 у 10:56. 
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
! Место !! Група !! Стаза !! Атлетичар !! Земља !!  !! style="border-right:double" |  !! Резултат !! Белешка
|-style="background:#cfc;"
| 1. || 2 || 8 || style="text-align:left" | Жонатан Борле || style="text-align:left" |  || 44,43 || style="border-right:double" | 45,57 || 45,19 ||КВ, 
|-style="background:#cfc;"
| 2. || 1 || 8 || style="text-align:left" | Кевин Борле || style="text-align:left" |  || 44,56 || style="border-right:double" | 45,52 || 45,29 ||КВ, 
|-style="background:#cfc;"
| 3. || 2 || 7 || style="text-align:left" | Матео Галван || style="text-align:left" |  || 45,12 || style="border-right:double" | 45,75 || 45,48 || КВ, 
|-style="background:#cfc;"
| 4. || 1 || 6 || style="text-align:left" | Рикардо дос Сантос || style="text-align:left" |  || 45,74 || style="border-right:double" | 46,09 || 45,55 || КВ, НР, 
|-style="background:#cfc;"
| 5. || 2 || 6 || style="text-align:left" | Јанис Леитис || style="text-align:left" |  || 45,60 || style="border-right:double" | 46,08 || 45,56 || КВ, НР, 
|-style="background:#dfd;"
| 6. || 2 || 4 || style="text-align:left" | Самуел Гарсија || style="text-align:left" |  || 45,00 || style="border-right:double" | 45,48 || 45,63 || кв
|-style="background:#cfc;"
| 7. || 4 || 6 || style="text-align:left" | Двејн Коуан || style="text-align:left" |  || 45,34 || style="border-right:double" | 45,65 || 45,75 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 8. || 1 || 7 || style="text-align:left" | Виталиј Бутрим || style="text-align:left" |  || 45,01 || style="border-right:double" | 46,04 || 45,82 || КВ, 
|-style="background:#dfd;"
| 9. || 1 || 2 || style="text-align:left" | Павел Маслак || style="text-align:left" |  || 44,79 || style="border-right:double" | 45,64 || 45,83 || кв|-style="background:#cfc;"
| 10. || 3 || 1 || style="text-align:left" | Дилан Борле || style="text-align:left" |  || 45,55 || style="border-right:double" | 45,55 || 45,84 || КВ|-style="background:#cfc;"
| 11. || 3 || 7 || style="text-align:left" | Роберт Парђе || style="text-align:left" |  || 45,84 || style="border-right:double" | 45,84 || 45,99 || КВ|-style="background:#cfc;"
| 12. || 4 || 5 || style="text-align:left" | Доналд Санфорд || style="text-align:left" |  || 45,04 || style="border-right:double" | 45,49 || 46,00 || КВ|-style="background:#cfc;"
| 13. || 4 || 3 || style="text-align:left" | Патрик Шнајдер || style="text-align:left" |  || 45,82 || style="border-right:double" | 45,82 || 46,15 || КВ|-style="background:#dfd;"
| 14. || 4 || 4 || style="text-align:left" | Лукаш Кравчук || style="text-align:left" |  || 45,65 || style="border-right:double" | 46,04 || 46,17 || кв|-
| 15. || 2 || 3 || style="text-align:left" | Дариуш Ковалук || style="text-align:left" |  || 46,06 || style="border-right:double" | 46,06 || 46,18 ||
|-style="background:#cfc;"
| 16. || 3 || 8 || style="text-align:left" | Мартин Руни || style="text-align:left" |  || 44,45 || style="border-right:double" | 46,01 || 46,27 || КВ|-
| 17.  || 3 || 6 || style="text-align:left" | Олексиј Поздњаков || style="text-align:left" |  || 46,42 || style="border-right:double" | 46,42 || 46,47 ||
|-
| 18. || 3 || 4 || style="text-align:left" | Патрик Шорм || style="text-align:left" |  || 46,20 || style="border-right:double" | 46,23 || 46,52 ||
|-
| 19. || 3 || 2 || style="text-align:left" | Јоханес Трефц || style="text-align:left" |  || 45,70 || style="border-right:double" | 45,70 || 46,53 ||
|-
| 20. || 1 || 3 || style="text-align:left" | Јавуз Џан || style="text-align:left" |  || 45,51 || style="border-right:double" | 45,84 || 46,58 ||
|-
| 21. || 4 || 7 || style="text-align:left" | Михал Десенски || style="text-align:left" |  || 46,39 || style="border-right:double" | 46,51 || 46,68 ||
|-
| 22. || 1 || 1 || style="text-align:left" | Кристофер О'Донел || style="text-align:left" |  || 46,54 || style="border-right:double" | 46,85 || 46,81 || |-
| 23. || 4 || 2 || style="text-align:left" | Ерик Мартинсон || style="text-align:left" |  || 46,73 || style="border-right:double" | 46,80 || 46,87 ||
|-
| 24. || 4 || 8 || style="text-align:left" | Батухан Алтинташ || style="text-align:left" |  || 45,85 || style="border-right:double" | 46,13 || 46,91 ||
|-
| 25. || 2 || 5 || style="text-align:left" | Станислав Сеник || style="text-align:left" |  || 46,68 || style="border-right:double" | 46,68 || 47,10 ||
|-
| 26. || 3 || 5 || style="text-align:left" | Тони Ноу || style="text-align:left" |  || 46,24 || style="border-right:double" | 47,08 || 47,19 ||
|-
| 27. || 1 || 5 || style="text-align:left" | Матео Ружић || style="text-align:left" |  || 46,13 || style="border-right:double" | 46,51 || 47,32 ||
|-
| 28. || 2 || 2 || style="text-align:left" | Франко Бурај || style="text-align:left" |  || 46,58 || style="border-right:double" | 46,58 || 47,56 ||
|-
| 29. || 1 || 4 || style="text-align:left" | Јеси Франко || style="text-align:left" |  || 48,40 || style="border-right:double" | 48,40 || 48,12 || 
|-
| 30. || 3 || 3 || style="text-align:left" | Јел Бургундер || style="text-align:left" |  || 46,00 || style="border-right:double" | 47,10 || 48,78 ||
|}
Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

 Такмичари који су директно ушли у полуфинале 
Према пропозицијама такмичења у квалификацијама не учествују тркачи који су 30.7.2018. године до 14:00 били на Европској ранг листи пласирани до 12 места, него се директно пласирају у полуфинале.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

 Полуфинале 
Такмичење је одржано 8. августа 2018. године. У полуфиналу су учествовала 24 атлетичара (15 из квалификација и 9 најбоље пласирани на Европској ранг листи до 30.7,2018), подељене у 3 групе. У финале су се пласирала по 2 првопласирана из група (КВ) и 2 на основу постигнутог резултата (кв').,
 Почетак такмичења: група 1 у 19:30, група 2 у 19:37, група 3 у 19:44.

Финале 
Такмичење је одржано 10. августа 2018. године у 21:25.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2018.
 Комплетни резултати ЕП 2018. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици на отвореном 2018.
Трка на 400 метара на Европском првенству у атлетици на отвореном